

Aerei 
 CRJ – Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet), aereo di linea regionale prodotto dall'azienda canadese Bombardier Aerospace

Codici 
 CRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coorabie (Australia)
 CRJ – codice vettore ICAO della compagnia aerea Air Cruzal (Angola)
 crj – codice ISO 639-3 della lingua cree sudorientale